After Hours – drugi solowy album Lindy Perry, wydany w 1999 przez Rockstar Records.

Lista utworów
 The Garden
 Jackie
 Sunny April Afternoon
 Lost Command
 Get It While You Can
 Bang The Drum
 Some Days Never End
 New Dawn
 Fly Away
 Let Me Ride
 The Cows Come Home
 Carry On

Albumy rockowe
Albumy muzyczne wydane w roku 1999